Le qualificazioni del singolare  del Bank Austria Tennis Trophy 1998 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. I vincitori dell'ultimo turno sono entrati di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di uno o più giocatori aventi diritto a questi sono subentrati i lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Le qualificazioni del torneo Bank Austria Tennis Trophy 1998 prevedevano 16 partecipanti di cui 4 sono entrati nel tabellone principale.

Teste di serie 

 David Prinosil (Qualificato)
 Jeff Tarango (Qualificato)
 Arnaud Clément (Qualificato)
 Johan Van Herck (ultimo turno)

 Ján Krošlák (primo turno)
 Dirk Dier (ultimo turno)
 Grant Stafford (ultimo turno)
 Wayne Arthurs (primo turno)

Qualificati 

 David Prinosil
 Jeff Tarango

 Arnaud Clément
 Ján Krošlák

Tabellone

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Bank Austria Tennis Trophy 1998
ATP Tour 1998